Laway steht für:

 wilde  Streiks der Deicharbeiter im 18. oder 19. Jahrhundert, siehe Laway
 einen in den nördlichen Teilen Deutschlands verbreiteter Begriff für etwas Lautes wie zum Beispiel „Was ist das denn hier für’n Laway?“
 den Namen einer  deutschen Musikergruppe, Laway (Band)